Trei culori (Tres colors) va ser l'himne nacional de Romania des del 1977 fins al 1989, durant la presidència de Nicolae Ceaușescu. Després del seu enderrocament, l'himne va ser substituit per Deşteaptă-te, române!. Trei culori estava basat en una cançó patriòtica romanesa amb el mateix títol (música i lletra de Ciprian Porumbescu), però amb la música estesa i la lletra modificada.

Lletra

Lletra de l'himne oficial

En català 
Tres colors conec al món,
recordant un poble valent,
Aquells valents, amb vella fama,
victoriós en la batalla.

Molts segles van lluitar,
els nostres herois avantpassats,
per viure com a amos d'aquest país,
constructors del nou món.

Vermell, groc i blau
és la nostra tricolor.
S'eleva com una estrella
la meva gloriosa nació.

Som un poble en el món,
junt, unit i treballador,
lliure, amb nova fama
i amb un audaç objectiu.

Avui el Partit ens uneix.
I a la terra romanesa
el comunisme es construeix
amb l'entusiasme dels treballadors.

Per l'honor de la nostra pàtria,
als nostres enemics a la batalla els derrotarem.
Amb les altres nacions, sota el Sol,
dignes en pau viurem.

Però tu, orgullosa Romania,
romandràs sempre i per sempre,
i en l'Era Comunista,
com un estel hauràs de brillar.

Lletra de la cançó original

Referències

Enllaços externs 
 Vídeo amb versió instrumental de l'himne Trei culori.
 Vídeo amb versió coral de l'himne Trei culori.
 Cançó amb la lletra original.

Himnes nacionals
Història de Romania